High Roller steht für:

 High Roller (Glücksspieler), Glücksspieler, die um besonders hohe Einsätze spielen
 High Roller (Stratosphere Tower), ehemalige Achterbahn in Las Vegas
 High Roller (Valleyfair), Achterbahn in Valleyfair, Shakopee
 High Roller (Recreation Park), ehemalige Achterbahn im Recreation Park
 High Roller for One Drop, ein Pokerturnier
 The High Roller, das derzeit zweitgrößte Riesenrad der Welt